Перша ліга Словенії 2000—2001 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Марібор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гориця взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Словенії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2000–2001
Словенія
Словенія
2000 у словенському спорті
2001 у словенському спорті